«Duratón» puede referirse a:

en España 
Provincia de Segovia
 Duratón (C.P. 40312), localidad del municipio de Sepúlveda.
 Río Duratón, cauce fluvial.
 Parque Natural de las Hoces del río Duratón, espacio natural.